Stenkullen kan avse följande platser:

 Stenkullen, ort i Lerums kommun
 Stenkullens kyrka – en kyrka som tillhör Lerums församling
 Stenkullen, Tuns socken, gravröse i Lidköpings kommun
 Stenkullens värdshus, värdshus i Norrköpings kommun